Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por área territorial, segundo o quadro territorial vigente em 30 de abril de 2019, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 20 de maio de 2020. Com uma área de  quilômetros quadrados (km²), São Paulo é o décimo segundo maior estado do Brasil em tamanho territorial, ocupando 2,9167% do território nacional.

Classificação

Ver também 
 Interior de São Paulo
 Lista de municípios de São Paulo por data de criação
 Lista de municípios de São Paulo por regiões geográficas intermediárias e imediatas
 Lista de municípios de São Paulo por área urbana
 Lista de municípios de São Paulo por população
 Lista de municípios de São Paulo por IDH-M

S